Аврам Дуков Дельов Дарков е български строител и революционер, участник в Илинденско-Преображенското въстание.

Биография 
Аврам Дуков е роден в 1876 година в битолското село Смилево, тогава в Османската империя, в големия строителен род Даркови. Негов баща е българският резбар Дуко Дельов. Аврам е пръв братовчед на известните майстори строители Петър и Илия Даркови. Аврам Дуков развива революционна дейност и взема участие в Илинденско-Пребораженското въстание. Той е известен местен строител и има своя тайфа.

Умира в 1903 година в Илинденско-Преображенското въстание.

Неговите синове Димко и Нале също стават видни майстори строители.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Смилево
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО